Тигани — греческий топоним. Может означать:

 Тигани (Астипалея) — остров.
 Тигани (Лемнос) — остров.
  — остров.
 Тигани (Эвбея) — остров.
  — мыс.
 Тигани (Мани) — мыс.
  — полуостров.